

Sigle 
 Total Power Exchange  – una modalità di relazione tipica del BDSM
 Tavola periodica degli elementi
 Elastomeri termoplastici  – in lingua inglese Thermoplastic elastomer

Geografia 
 TPE – sigla della Tampines Expressway, autostrada di Singapore

Codici 
 TPE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Taipei-Taoyuan
 TPE – codice nazionale CIO e FIFA di Taipei Cinese
 TPE – codice valutario ISO 4217 dell'escudo timorese, ex valuta di Timor Est